Кубок Німеччини з футболу 2022—2023 — 80-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Титул захищає РБ Лейпциг.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 липня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 липня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 липня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня 2022

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 жовтня 2022

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 лютого 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 лютого 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 лютого 2023

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 квітня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 квітня 2023

|}

1/2 фіналу

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Німеччини на soccerway 

2022–2023
Німеччина
Німеччина
2022 у німецькому спорті
2023 у німецькому спорті